Хубертус:
 Примус, Хубертус (род. 1955) — юрист, журналист, менеджер, главный редактор ежемесячного потребительского журнала test.
  (1912—1966) — генерал-майор, один из лучших пилотов штурмовой авиации Люфтваффе.

См. также 
 Святой Губерт — покровитель охотников и рыболовов.